Olaszország
San Cipriano d’Aversa, község Olaszországban, Campania régióban, Caserta megyében
San Cipriano Picentino, község Olaszországban, Campania régióban, Salerno megyében
San Cipriano Po, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében